Szereplő
 Rozsdalovag, mesehős szereplő, egy számítógéppel animált figura főszereplésével

Film
 Rozsdalovag (2013), Lina Wels, Hubert Weiland és Thomas Bodenstein 3D-s számítógépes animációs filmje

Televíziós sorozat
 Rozsdalovag (2013–2014), Luba Medekova-Klein és Felix Schichl 3D-s számítógépes animációs sorozata